Laudenbach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Laudenbach, Baden-Württemberg – kommun i Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Karlsruhe Region,
 Laudenbach, Bayern – kommun i Landkreis Miltenberg, Bayern, Regierungsbezirk Unterfranken, 
 Laudenbach, Weikersheim – ort i Weikersheim